Kleč je lahko:

 Kleč, priimek
 Kleč, naselje v Občini Kočevje